Démarate (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Démarate de Corinthe, noble de Corinthe () ;
 Démarate de Sparte, roi de Sparte (515-491 av. J.-C.).